Мисс Интернешнл 1989 () — 29-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 17 сентября 1989 года, в Канадзава (Япония), который выиграла Ирис Кляйн из Германии.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Марсела Лаура Бонеси
  — Джуди Мортел
  — Беттина Бергхольд (Universe 89)
  — Виолетта Блазечцак (Queen of the Year '96)
  — Катерина Ривера Вака
  — Ана Паула Оттани
  — Линда Мари Фаррелл
  — Клели Александра Абланг Морено
  — Мария Антониета Саенс Варгас (World 89)
  — Мария Жозефина Хирсе (Universe 93)
  — Эльбанита Моралес де ла Роса
  — Минна Каарина Киттила
  — Дороти Ламберт
  — Айрис Кляйн
  — Виктория Сьюзанна Лэйс (Universe 89)
  — Эммануела Евдориду
  — Дженис Аннитт Сантос (Universe 89)
  — Шерри Джоан Тейшейра
  — Гислейн Ниволд
  — Синтия Завала
  — Донна Чу Кит-Йи
  — Гудрун Ейжолфсдоттир
  — Луис Роз Келли
  — Лимор Фишел

  — Барбара Таркки
  — Лосейлиа Стефенсон
  — Тамаэ Огура
  — Ким Хи-жунг
  — Николь Шальц
  — Эрика Салум Ескаланте
  — Рошель Бойл
  — Тереза Вамар
  — Хейд Олсен
  — Джения Мэйл Ненцен
  — Альба Мария Кордеро Ривалс (World 90)
  — Лилия Элоиза Марфори Анданар
  — Анета Кренглицка (winner World 89)
  — Елена Кристина да Силва Тейшейра
  — Мишель Котто
  — Памела Курт Ха Чи
  — Мерседес Мартин Миер
  — Изабель Соелманн
  — Франсуаза Беззола
  — Маюри Чайо
  — Есра Акар
  — Дебора Ли Хасти
  — Беатрис Каролина Омана Трухильо

См. также 
 Мисс Мира 1989
 Мисс Вселенная 1989

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс интернешнл»
 Мисс интернешнл — 1989

Мисс интернешнл
1989 год в Японии
События 17 сентября
Сентябрь 1989 года
Канадзава